Июньский переулок:

 В Могилёве:
 Июньский переулок
 1-й Июньский переулок
 2-й Июньский переулок
 3-й Июньский переулок
 4-й Июньский переулок

См. также 

 Июньская улица